Altamirano y puede referirse a:

 Carlos Altamirano Orrego, dirigente socialista chileno;
 Carlos Altamirano Valenzuela, artista chileno;
 Fernando Altamirano (1848-1908), médico y naturalista mexicano;
 Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), escritor, periodista, maestro y político mexicano;
 Hernán Carrillo Altamirano (1573-ca.1650), abogado y protector general de indios de la Nueva España;
 Juan de las Cabezas Altamirano (1565-1615), obispo de Santiago de Cuba y obispo electo de Arequipa;
 Juan Gutiérrez Altamirano (1490-1558), abogado, primo y albacea de Hernán Cortés en México;
 Juan Nepomuceno Mier y Altamirano (1780-¿?), abogado, juez, político y poeta mexicano;
 Luis Altamirano  (1876-1938), general y gobernante de la junta de gobierno Chile;
 Manuel Altamirano (1785-1865), médico, botánico y taquígrafo mexicano;
 Ciudad Altamirano, localidad de Guerrero, México;
 Altamirano, localidad de Chiapas, México;
 Altamirano, localidad de la Argentina;
 Estación Altamirano, estación de ferrocarril en Altamirano, Argentina.